Karolína Kurková – supermodella ceca
 Petra Kurkova – sciatrice alpina ceca
 Ravshana Kurkova – modella e attrice uzbeka naturalizzata russa
 Věra Kůrková – matematica e informatica ceca